XXX puede referirse a:

 Treinta en números romanos;
 xXx, película de acción estadounidense de 2002;
 XXX (1987), noveno álbum del cantante español Miguel Bosé;
 XXX (1999), álbum de la banda estadounidense ZZ Top;
 XXX (2012), álbum de la banda británica Asia;
 XXX 2, película de acción estadounidense de 2005;
 El Síndrome del triple X;
 Triple XXX, grupo español de rap;
 XXXTentacion, cantante estadounidense de rap y trap;
 Terminal Tres Cruces, terminal de ómnibus y centro comercial de Montevideo (Uruguay), en el barrio homónimo.
 xXx: Reactivated, película estadounidense de acción y aventuras.